E64 può riferirsi a:

Codici 
E64, codice ECO di alcune linee della variante di fianchetto della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E64, da Torino a Brescia